Дружок:

 Уменьшительное от друг.
 Распространённая кличка беспородной или бездомной собаки, дворняжки. Впрочем, так могут назвать и породистую собаку.
 Дружок (фильм).
 Дружок (велосипед).